«Выкуп» — название нескольких художественных фильмов:
 «Выкуп» — фильм, 1930, США, режиссёры Фред Нибло и Лайонел Бэрримор
 «Выкуп» — кинофильм, 1956, США, реж. Алекс Сигал.
 «Выкуп» — кинофильм, 1974, Великобритания, реж. Каспар Риде.
 «Выкуп» — кинофильм, 1986, СССР, реж. Александр Витальевич Гордон.
 «Выкуп» — кинофильм, 1994, Украина, реж. Владимир Балкашинов.
 «Выкуп» — кинофильм, 1996, США, реж. Рон Ховард.
 «Выкуп» — кинофильм, 2007; Великобритания, Канада, США; реж. Майк Баркер. См. также 
 Выкуп (значения)